10 marca 2014 rozegrano mecz ósmej edycji Superpucharu Wysp Owczych. Było to spotkanie mistrza kraju z roku 2013, HB Tórshavn, oraz zdobywcy Pucharu Wysp Owczych 2013, Víkingur Gøta. Pierwszy raz w historii puchar przypadł graczom z Norðragøta.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
2014 na Wyspach Owczych
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych